Gaillot ist der Familienname folgender Personen:

 Albane Gaillot (* 1971), französische Politikerin (LREM, Groupe Écologie, Democratie, Solidarité)
 Jacques Gaillot (* 1935), französischer Geistlicher, Bischof von Évreux
 Jean Baptiste Aimable Gaillot (1834–1921), französischer Astronom
 Marie-Laure Gaillot (* 1943), französische Schwimmerin 
 Philippe Gaillot (* 1965), französischer Fußballspieler